Анто́нио Минту́рно (, 1500, Траетто — 1574, Кротон) — итальянский писатель-гуманист.

Биография 
Изучал философию у Агостино Нифо. В 1559 году стал епископом Удженто, в этой должности принимал участие в Тридентском соборе. С 1565 года — епископ Кротона.

Творчество 
Написал ценившееся в своё время сочинение «De poeta» (Венеция, 1559), содержащее полное обсуждение теорий поэзии и драмы, находящееся под влиянием Аристотеля и Горация. Ему принадлежит также трактат «Поэтическое искусство» (Arte poetica, 1563) о правилах тосканского стихосложения, в котором, в частности, он нападал на роман как «варварский» жанр.

Написал три сборника стихов на латыни: «Carmina» (1548), «Poemata» (1562) и «Poemata Tridentina» (1564, написан во время Тридентского собора). Ряд стихотворений опубликован в «Rime scelte da diversi autori» Дольче (1665).

Ему посвящён диалог «Minturno, ovvero de la bellezza» (1592—1593) Торквато Тассо.

Избранные труды 
 
 . — München : W. Fink, 1970.
 
 . — München : W. Fink, 1971.

Примечания

Ссылки 
 
 

Итальянские поэты
Латинские поэты
Епископы Италии
Писатели Возрождения
Ренессансные гуманисты